

Оріхове озеро — Волинська область, Ковельський район, колишній (до 2020 року) Ратнівський район. Проточне озеро, басейн Західний Буг→Вісла.
 Оріхове озеро — Чернігівська область, Коропський район. Заплавне озеро, басейн Десна→Дніпро.

Дивись також 
 Оріхове
 Горіхове